O nome Fitow foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Fitow é um nome dado pela Estados Federados da Micronésia, que é usado para designar uma espécie de planta com uma bela flor em yapês.
 Tempestade tropical Fitow (2001) - tempestade tropical que atingiu o sul da China, causando 4 fatalidades.
 Tufão Fitow (2007) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2. Atingiu o Japão e causou no mínimo 2 fatalidades.

Desambiguação